Баско-иберская гипотеза, в популярной литературе — «баскоиберизм»,  — гипотеза, сторонники которой выступают в поддержку генетического родства между современным баскским и вымершим иберским языками, рассматривая первый либо как потомка второго, либо как относящегося к той же языковой семье.

История вопроса 
Вопрос о связи иберов с басками обсуждался испанскими и европейскими историками и лингвистами начиная с XVI века, когда возродился интерес к источникам античности, однако работы на эту тему носили спекулятивный характер вплоть до 1920-х годов, когда Мануэль Гомес-Морено дешифровал иберскую письменность. Работы Гомеса-Морено показали, что прежние попытки (в частности, Г. Шухардта, выпустившего объёмный труд «Иберское склонение») прочесть иберские надписи, основываясь на мнимом сходстве иберских знаков с греческими, были в целом ошибочными.

Во второй половине XX века баско-иберская гипотеза была в значительной мере дискредитирована попытками отыскать чисто внешнее сходство между лексикой двух языков (к примеру, иберское слово «bels/beleś» нередко отождествляли с баскским словом «beltz», «чёрный»), без учёта историко-фонетических закономерностей. С критикой гипотезы выступил известный басколог и исследователь иберских надписей Антонио Товар.

Интерес к баско-иберской гипотезе возрос после того, как Кольдо Мичелена (противник данной гипотезы) реконструировал историческую фонетику и грамматику баскского языка, и кроме того, были открыты памятники аквитанского языка. Осторожно в пользу гипотезы высказался басколог Хоакин Горрочатеги Чуррука, указав на «явные признаки языковой общности»; формулировка Чурруки допускает как общую языковую семью, так и языковой союз. Более активно в поддержку гипотезы высказался Родригес Рамос, считающий, что протобаскский и протоиберский произошли из одной группы родственных языков, и что предки носителей обоих указанных протоязыков прибыли на Пиренеи около 3000 лет назад вместе с культурой полей погребальных урн.

Сопоставление лингвистических характеристик 
Между баскским и иберским языками существует ряд сходных черт, возможно, поверхностных, в фонетике и предположительно в некоторых формантах. Сторонники баско-иберской гипотезы истолковывают данное сходство как доказательство родства, а противники — как конвергенцию языков в рамках ареального языкового союза. Ниже приведен далеко не исчерпывающий список таких сходных черт:
 Фонетика
 простая система вокализма: /a/, /e/, /i/, /o/ и /u/
 отсутствие /w/ перед гласными
 отсутствие плавного сонанта /r/ в начальной позиции
 не было слогов, образованных по схеме: смычный согласный — вибрант или латеральный сонорный — гласный (таких как «bra» или «cle»). В обоих языках структура слога описывается формулой (C)-V-(S), где С — любой согласный, S — сибилянт (s, z, …) или сонорный (n, r), V — вокалическое ядро (гласный или нисходящий дифтонг).
 оппозиция двух ротических фонем; предполагается, что в обоих языках существовало два вибранта: простой /ɾ/ и удлинённый /r/, однако фонетическое значение данных согласных в иберском подлежит уточнению.
 существование в иберском двух сибилянтов, которые возможно сопоставить с серией баскских сибилянтов. Апикоальвеолярный /s/ языков Иберского полуострова, включая баскский, характерен почти исключительно для Испании.
 отсутствие глухого лабиодентального /f/ и звонкого /v/
 Морфология
 форманты этнонимов: -tar, ср. в аквитанском -tar и -thar, в баскском -tar, -ar
 формант -en предположительно соответствует баскскому генитиву -en
 формант -k предположительно соответствует баскскому показателю множественного числа -(a)k
 формант -te предположительно соответствует баскскому аблативу -te
 схожие чередования: ибер. -ildun/iltu-/iltur- и баск. egun/egu-/egur-
 Синтаксис
 существительное предшествует прилагательному
 Лексика
 ибер. ilti/iltiŕ ILI/ILER «город» — баск. iri (<*ili) «город»
 ибер. beleś/bels сопоставляется с аквитанским Belex, -bels и баскским beltz «черный» (с учетом того, что в аквитанском письме знак Х используется для передачи ts/tz, и что такое использование графемы Х наблюдается в других средневековых баскских текстах)
 баск. ilhun «темный», аквитан. Ilunn — ибер. iltun (-illun в латинской передаче, ildun в греческой)
 ибер. -atin — аквитан. adin(n) в имени Dannadinnis — баск. adin «возраст»
 ибер. śalir «деньги» — баск. sari (<*sali) «цена, стоимость» (предположение Мичелены)
 ибер. ekiar/ekien «сделанный» — баск. egin «делать» / egian «он делает это»
 ибер. ebanen с возможным значением «он воздвиг» — баск. ibeni «помещать, воздвигать». Веласа и др. отстаивают точку зрения, согласно которой eban/ebanen эквивалентно лат. filius и означает «сын», данную интерпретацию Унтерманн считает неприемлемой.
 другие возможные параллели: bizkar «спина, хребет», argi «свет», lagun «друг, товарищ», nabar «темный»
 антропонимы: параллели не столь наглядны и могут допускать иную интерпретацию:
 ибер. Enne-ges возможно сопоставить с аквитан. Ennebox и средневековым баск. Enneco
 ибер. talscu-bilos — с аквитан. Talsco, Halsco
 ибер. biośildun — с аквитан. Bihoxus
 ибер. Torsinno" — аквитан. Torsteginno
 ибер. Borste, аквитан. Borsus — баск. bost «пять»
 ибер. Baiser, аквитан. Baeserte, Baisothar (?) — баск. baso «лес, дикая местность»

Палеосардский язык 

Эдуардо Бласко Феррер (:en:Eduardo Blasco Ferrer, многолетний исследователь палеосардского языка — доримского языкового субстрата Сардинии нурагической эпохи — считает, что существуют достаточные основания (несколько десятков общих корней, общие фонетические и морфологические характеристики) относить палеосардский язык к той же гипотетической языковой семье, что и баскский с иберским. Феррер полагает, что миграция носителей языка с северо-восточного побережья Испании или юго-востока Франции имела место в позднем мезолите или раннем неолите.

См. также 
 Васконская гипотеза
 Гипотеза поздней миграции басков
 Палеоиспанские языки
 Иберский язык
 Баскский язык

Литература 
 Ballester, Xaverio (2001) La adfinitas de las lenguas aquitana e ibérica en Palaeohispanica, Revista sobre lengua y culturas de la Hispania antigua, (1 — 2001), Zaragoza ISSN 1578-5386
 Caro Baroja, Julio (1982) Sobre la lengua vasca y el vascoiberismo, San Sebastián, ISBN 84-7148-052-2. (incluye explicación detallada de la historia de la teoría)
 Gorrochategui Churruca, Joaquín (1984) Estudio sobre la onomástica indígena de Aquitania, Bilbao ISBN 84-7585-013-8
 Gorrochategui, Joaquín (1993) «La onomástica aquitana y su relación con la ibérica» en J. Untermann y F. Villar (eds.) Lengua y cultura en la Hispania prerromana, Salamanca ISBN 84-7481-736-6, pp. 609-634.
 Rodríguez Ramos, Jesús (2002) «La hipótesis del vascoiberismo desde el punto de vista de la epigrafía íbera» Fontes Linguae Vasconum 90, 197—216.
 Trask, L.R. (1997) The History of Basque, London/New York ISBN 0-415-13116-2 
 ACTA PALEOHISPANICA IX. Barcelona, 2004 http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/22/_ebook.pdf
 Xaverio Balester. Lengua ibérica: hacia un debate tipológico
 Joseba A. Lakarra. Prolegómenos a la reconstrucción de segundo grado y al análisis del cambio tipológico en (proto)vasco
 Eduardo Orduña Aznar. Sobre algunos posibles numerals en textos ibéricos

Примечания

Ссылки 
 La hipótesis del vascoiberismo desde el punto de vista de la epigrafía íbera — статья из сборника Fontes Linguae Vasconum о возможной связи между баскским и иберским языками.
 La cultura ibérica desde la perspectiva de la epigrafía: un ensayo de síntesis — автор Хесус Родригес Рамос (на испанском языке). В статье обсуждается возможность общего происхождения иберов и басков от культуры полей погребальных урн.
 Prehistory and Connections with Other Languages — статья Ларри Траска (на английском языке).
 Lenguas paleohispánicas no indoeuropeas. Página personal de Eduardo Orduña Aznar

Баскский язык
Палеоиспанские языки